« L'union fait la force » est un proverbe devenu la devise de plusieurs pays.
 L'union fait la force est un jeu télévisé du Québec.
 L'union fait la force est une nouvelle de Theodore Sturgeon.
 L'union fait la force est le onzième épisode de la série télévisée Power Rangers : Super Samurai (saison 19 de Power Rangers).
 L'union fait la force est un album du groupe français de oi! Hors Contrôle.